Puiselet-le-Marais, commune française de l'Essonne ;
 Puiselet, hameau d'Andonville, commune française du Loiret.